33-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении проходил с 5 по 8 марта 2015 года на «O2 Арене» в Праге, столице Чехии.

В борьбе за право принять турнир в финальном голосовании на совете Европейской легкоатлетической ассоциации в Софии 5 мая 2012 года Прага обошла турецкий Стамбул.

Талисманом чемпионата был выбран Крот (чеш. Krtek), персонаж одноимённого мультфильма, популярного в Чехии и странах бывшего СССР. Турнир был показан 28 европейскими телекомпаниями. Общий объём трансляций составил суммарно 283 часа.

В соревнованиях приняли участие 643 легкоатлета (363 мужчины и 280 женщин) из 49 стран Европы. Из всех 50 национальных федераций на турнир не прислал своих участников только Лихтенштейн.

В мужской эстафете 4×400 метров произошло редкое событие — в составе сборной Бельгии чемпионами стали сразу три родных брата Борле.

Медалисты 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

Мужчины

Женщины 

 7 апреля 2017 года Спортивный арбитражный суд сообщил о дисквалификации российской бегуньи на 800 метров Екатерины Поистоговой на два года. На основании данных биологического паспорта был сделан вывод о применении спортсменкой допинга. Все её результаты с 21 октября 2014 года были аннулированы, в том числе второе место на чемпионате Европы в помещении 2015 года с результатом 2.01,99.

Медальный зачёт 
Медали в 26 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 24 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 
 

2015